Gellér Gábor (1958) síelő, síugró
 Gellér Gábor (1982) labdarúgó